Weife steht für:

 einen anderen Namen der Haspel
 einen Nebenfluss der Nuhne, siehe Weife (Nuhne)